— японский государственный деятель, морской офицер и инженер периода позднего сёгуната Токугава и начального периода Мэйдзи в Японии. «Кайсю» — его прозвище, его настоящее имя было Ёсикуни (義邦). Он изменил своё имя на Ясуёси (安芳) после Реставрации Мэйдзи.

Кацу Кайсю дослужился до должности верховного уполномоченного (яп. 軍艦奉行, гункан бугё:) во флоте Токугава. Он более всего известен своей ролью в сдаче Эдо.

Жизнь 
Кацу родился в Эдо (ныне Токио) в семье чиновника сёгуната Токугава невысокого ранга. В юности он изучал голландский язык и европейскую военную науку и в конце концов был назначен правительственным переводчиком, когда европейские державы пытались установить контакты с Японией. Кайсю заслужил репутацию эксперта в западных военных технологиях.

Затем он занимал пост директора по подготовке в Морском центре Нагасаки вместе с Нагаи Наоюки между 1855 и 1859 годами, после чего стал офицером военно-морского флота сёгуна в 1860 году.

Военная служба 
В 1860 году Кацу был назначен командовать «Канрин-мару» и возглавлял первую японскую делегацию в Сан-Франциско, Калифорния, на пути в Вашингтон, округ Колумбия, для формальной ратификации из договора Харриса.

Во время Войны Босин оставался верен сёгунату, но в 1868 году подписал капитуляцию замка Эдо перед Сайго Такамори и вместе с последним сёгуном отправился в изгнание в Сидзуоку.

Последние годы 
Кацу ненадолго вернулся на службу в качестве заместителя министра Императорского флота в 1872 году, а затем секретаря военно-морского флота между 1873 и 1878 годами. Кацу много писал о военно-морском флоте до своей смерти в 1899 году.

Примечания

Библиография 

 Jansen, Marius B. OCLC 413111 Sakamoto Ryoma and the Meiji Restoration . — Princeton: Princeton University Press, 1961.
 Katsu, Kokichi. Musui’s Story: The Autobiography of a Tokugawa Samurai. / translated by Teruko Craig. — University of Arizona Press, 1988.
 Nussbaum, Louis-Frédéric and Käthe Roth. Japan encyclopedia . — Cambridge: Harvard University Press, 2005. — ISBN 0-674-01753-6; ISBN 978-0-674-01753-5; OCLC 58053128 

Военные моряки Японии